Blaiken ist der Name folgender Orte:

 Blaiken (Gemeinde Going), Ortsteil von Going am Wilden Kaiser, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Blaiken (Gemeinde Scheffau), Ortsteil der Gemeinde Scheffau am Wilden Kaiser, Bezirk Kufstein, Tirol
 Blaiken (Gemeinde St. Andrä), Ortschaft in der Stadtgemeinde St. Andrä, Bezirk Wolfsberg, Kärnten

Siehe auch:
 Bleiken
 Bleicken
 Plaika
 Plaike